Tschamsinka (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Tschamsinka (Mordwinien), Siedlung städtischen Typs in der Republik Mordwinien, Verwaltungszentrum des gleichnamigen Rajons
 Tschamsinka (Mordwinien, Atjaschewo), Dorf in der Republik Mordwinien, Rajon Atjaschewo
 Tschamsinka (Uljanowsk), Dorf in der Oblast Uljanowsk